Католико́с-патриа́рх Доме́нтий IV (; в миру Дамиан Леванович Багратиони, ; 1676—1741) — епископ Грузинской православной церкви, католикос-патриарх Восточной Грузии, сын царевича Левана, брат царя Вахтанга VI Законодателя.

Биография 
Почти ничего не известно о раннем периоде жизни Дамиана. После смерти матери, о нём заботилась некая Варвара, которую он упоминает в своих иерусалимских записей в 1699 году.

Был пострижен в монашество в молодом возрасте с именем Дамиан и провёл некоторое время в Иерусалиме. Он много путешествовал, посетив также Турцию, Иран и Россию.

По возвращении из России, куда был отправлен с миссией, по инициативе Вахтанга VI был избран на Патриарший престол Церковным Собором, сместившим обвинённого в невежестве католикоса-патриарха Евдемона II (Диасамидзе) (1700—1705). На тот момент Доментию было около 28 лет.

В 1707—1708 годы Доментий IV посетил Иран, где получил от шаха подтверждение своих полномочий в Кахети, а также «все свои вотчины и дары большие».

В 1714 году правитель Картли Иессей подтвердил права Доментия на Патриарший престол.

Принимал активное участие в законодательной деятельности Вахтанга VI, о чём упомянуто в предисловии к своду законов, принятых царём.

После захвата турками Тбилиси в 1723 году Вахтанг VI в 1724 году выехал в Россию, а Доментий в ноябре скрылся в крепости Лоре, затем в Ксанском эриставстве, чем воспользовался правитель Картли Иессей и без согласия Собора поставил католикосом-патриархом Виссариона (Орбелишвили-Бараташвили).

В 1725 году по приглашению султана выехал в Стамбул, где получил подтверждение на престол и земельные права Католикосата.

В декабре 1727 году он был арестован по обвинению в антитурецкой деятельности и на 9 лет сослан под Стамбул.

В 1737 году, после кончины Виссариона, католикосом-патриархом заочно вновь стал Доментий.

В 1738 году он был освобождён и вернулся в Картли. Известна его титулатура этого времени: «…сын царя, властелина обоих царских тронов, благословляющий именем Господа, католикос-патриарх, господин Картли, Кахети, Самцхе-Саатабаго — Доментий».

Занимался собиранием житий и мученичеств грузинских святых, в 1704—1713 году он составил агиографический сборник. По его указу с греческого языка был переведён чин освящения церкви, изданный на средства Доментия в 1719 году в Тбилиси. Также им был составлена новая редакция Праздничной Минеи (1718). находясь в ссылке, собирал церковные песнопения преподобного Илариона Грузина; по его указу были переписаны вторая часть сборника сочинений святых отцов, Параклитикон, Аскетикон и др.

На личные средства Доментия были отреставрированы Мцхетский кафедральный собор Светицховели, тбилисские храмы Анчисхати, Метехи и др.

Скончался в 1741 году. Похоронен в Светицховели.

Происхождение

Литература 
 

Католикосы-патриархи Грузии
Багратионы-Мухранские (царская линия)